Solas – hiszpański film z 1999 roku, w reżyserii Benito Zambrano
 Solas Festival – irlandzki festiwal muzyczny, odbywający się w Huntington Castle, Clonegal w hrabstwie Carlow
 SOLAS (ang. International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu
 Solas – demon, w Sztuce Goecji trzydziesty szósty, a w Pseudomonarchii Daemonum sześćdziesiąty dziewiąty duch
 Solas – album Ronana Hardimana